TECRL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 363 амінокислот, а молекулярна маса — 42 009.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки